człowiek (łac. Homo) – rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych (Hominidae),
 człowiek rozumny (łac. Homo sapiens) – jedyny współcześnie żyjący gatunek z rodzaju Homo,
 człowiek jako osoba,
 Człowiek – album zespołu Akurat.

Zobacz też 

 Antropologia filozoficzna – zajmuje się naturą człowieka
 Człowiekowate